Джон Фрэнсис «Джек» Рид (; род. 12 ноября 1949) — американский политик, сенатор США от штата Род-Айленд, член Демократической партии.

Биография 
Окончил Военную академию США, Вест-Пойнт (1971) и Гарвардский Университет (1973). После окончания университета, служил десантником в 82-й воздушно-десантной дивизии в Армии США.

В 1979 году ушёл в отставку и поступил на юридический факультет Гарвардского университета.

1985—1991 — член Палаты представителей Род-Айленда. 1991—1997 — член Палаты представителей США.

В 1996 был избран в Сенат США. Переизбран в 2002 и 2008 годах.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт сенатора США Джэка Рида
 Биография

Выпускники Академии Ла Саль
Члены Демократической партии США
Персоналии по алфавиту
Родившиеся 12 ноября
Родившиеся в 1949 году
Выпускники Военной академии США
Сенаторы от штата Род-Айленд
Члены Палаты представителей от штата Род-Айленд
Юристы США
Действующие сенаторы США
Члены Палаты представителей Род-Айленда
Члены Сената Род-Айленда
Персоналии:Совет по международным отношениям